Le ministère des Transports et des Communications désigne :
 le ministère des Transports et des Communications (Arménie)
 le ministère des Transports et des Communications (Éthiopie)
 le ministère des Transports et des Communications (Finlande)
 le ministère des Transports et des Communications (Pérou)
 le Ministère des Transports et des Communications (république de Chine)
 le ministère des Transports et des Communications (Venezuela)

Voir aussi